Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6, 7 и 9 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами являлся Николас Бетт из Кении, который не защищал свой титул из-за травмы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлетов. Лидер мирового сезона 20-летний Кайрон Макмастер был дисквалифицирован за заступ на линию разметки. Результаты всех 24 участников, прошедших в полуфинал, уместились в пределах одной секунды.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у мужчин состоялся 9 августа 2017 года. С первых метров дистанции лидерство захватил Карстен Вархольм. К началу финишной прямой он заработал заметное преимущество, которое так и не смогли отыграть преследователи. 21-летний норвежец стал одним из главных открытий сезона: ещё в 2015 году он успешно выступал в десятиборье и беге на 400 метров (завоевал в этих дисциплинах медали юниорского чемпионата Европы), а уже в 2017-м, на второй год специализации в барьерном беге выиграл чемпионат мира, два этапа Бриллиантовой лиги и установил высокий национальный рекорд — 48,22. Благодаря этим успехам ИААФ в ноябре 2017 года вручила Вархольму приз «Восходящая звезда».

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике